In der Höll ist der Name folgender Orte:

  In der Höll (Oppenau), Wohnplatz in Oppenau, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
  In der Höll (Schuttertal), Ortslage in Schuttertal, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
  In der Höll (Gemeinde Fischlham), Ortsteil von Fischlham, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
  In der Höll (Gemeinde Vorau), Ortsteil von Vorau, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark